Olimpu Muzyczna Plejada – polska grupa hip-hopowa
 Opel Manufacturing Poland – polska spółka grupy PSA produkująca Opla w Polsce, założona w 1998 roku z siedzibą w specjalnej strefie ekonomicznej w Gliwicach.
 Ośrodek Myśli Politycznej – polska organizacja edukacyjno-naukowa